Грудзинский (Grudziński) — польская фамилия.

Известные носители:

 Грудзинские — польский графский и дворянский род.
 Грудзинский, Анджей (1611—1678) — польский военный и государственный деятель.
 Грудзинская, Жанетта (1795—1831) — княгиня Лович, морганатическая жена наследника российского престола Константина Павловича.
 Грудзинский, Михал (род. 1944) — польский актёр театра и кино.
 Херлинг-Грудзинский, Густав (1919—2000) — польский писатель и журналист.

См. также 
 Грузинский — русская фамилия.